

Sigle 
 Queen Elizabeth 2 – transatlantico britannico

Musica 
 QE2 – album di Mike Oldfield del 1980